Argosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Argosari, Jawa Tengah, by, 
 Argosari, Malang, by, 
 Argosari, Lumajang, by, 
 Argosari, Yogyakarta, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar